Geliebter Lügner steht für:

 Geliebter Lügner (1949), deutscher Spielfilm von Hans Schweikart
 Geliebter Lügner (1963), deutscher Fernsehfilm von Max Peter Ammann
 Geliebter Lügner (1986), DDR-Film von Klaus Mertens